Тор Андреас Мариус Йенсен (; ,  — , ) — норвежский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912.

Биография 
Родился 4 июня 1889 года в норвежской коммуне Крагерё.

В 1912 году в возрасте 31 года на летних Олимпийских играх принял участие в соревнованиях по гимнастике в командном первенстве по шведской системе. Соревнования проходили в Стокгольме и в них участвовало всего три страны. Команда Норвегии, в которой состоял Тор Йенсен заняла третье место с результатом 857.21, уступив командам Швеции и Дании.

Также представлял команду Осло на внутренних соревнованиях.

Умер 19 июня 1950 года в городе Лиллестрём.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Databaseolympics.com

Гимнасты Норвегии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года